Il singolare dell'Open 13 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Robin Söderling, che non ha partecipato per i postumi di una mononucleosi. In finale Juan Martín del Potro ha battuto Michaël Llodra per 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)
 Mardy Fish (secondo turno)
 Janko Tipsarević (semifinale)
 Juan Martín del Potro (campione)

  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (quarti di finale)
  Andreas Seppi (primo turno)

Qualificati 

  Marco Chiudinelli (primo turno)
  Roberto Bautista-Agut (primo turno)

  Albano Olivetti (quarti di finale)
  David Goffin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2012
ATP World Tour 2012